Osoby o tym nazwisku:
 Jacek Machnikowski – polski inżynier chemii.
 Paweł Machnikowski – polski fizyk teoretyczny
 Piotr Machnikowski – polski prawnik
 Ryszard Machnikowski – polski socjolog
 Sylwester Machnikowski – polski historyk, nauczyciel, dziennikarz, społecznik i regionalista